Christopher Arthur Amon, novozelandski dirkač Formule 1, * 20. julij 1943, Bulls, Nova Zelandija, † 3. avgust 2016, Rotorua.

Christopher Arthur Amon, bolj znan kot Chris Amon, je upokojeni novozelandski dirkač Formule 1. Velja za enega najboljših dirkačev Formule 1, ki niso nikoli osvojili naslova prvakov, znan pa je tudi kot eden od dirkačev z največ smole v karieri. Kar se je potrdilo že na prvi dirki sezone 1963 za Veliko nagrado Monaka, ko bi moral z Lolo debitirati, a je moral odstopiti dirkalnik moštvenemu kolegu. Prve točke je osvojil v naslednji sezoni 1964 na Veliki nagradi Nizozemske s petim mestom. Večje uspehe pa je začel dosegati šele v moštvu Ferrari, še posebej v sezoni 1967, ko je dosegel štiri tretja mesta in skupno četrto v prvenstvu. Po solidnih dosežkih med sezonami  in , ko je s Ferrarijem, Marchom in Matro dosegel vsaj po eno uvrstitev na stopničke v sezoni, je nato sledilo slabše obdobje v manjših moštvih, kariero pa je končal po sezoni 1976 z Ensignom.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog'')

Sklici in opombe

Glej tudi 
 seznam novozelandskih dirkačev

Novozelandski dirkači
Novozelandski vozniki Formule 1
Lolini dirkači Formule 1
Lotusovi dirkači Formule 1
Brabhamovi dirkači Formule 1
Cooperjevi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Marchovi dirkači Formule 1
Matrini dirkači Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
Ensignovi dirkači Formule 1
Wolfovi dirkači Formule 1